ECAA:

 Европейское общее авиационное пространство (European Common Aviation Area)
 Министерство гражданской авиации Египта (Egyptian Civil Aviation Authority)
 Управление гражданской авиации Эфиопии (Ethiopian Civil Aviation Authority)